Jakobs kyrka, S:t Jacobs kyrka eller liknande är namn på flera kyrkor och kyrkobyggnader:

Danmark
Sankt Jakobs Kirke – en kyrka i Köpenhamn

Finland
S:t Jacobs kyrka, Helsingfors – en art i familjen blågullsväxter
Västanfjärds gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Västanfjärd

Kroatien
Sankt Jakobs kyrka, Opatija – en kyrka i Opatija

Norge
Jakob kirke – var en kyrka i Oslo

Sverige 
Sankt Jacobs kyrka – en kyrkobyggnad i Stockholm
Sankt Jakobs kyrka - en under 1200-talet omtalad kyrka i Visby, se Helige Andes kyrkoruin, Visby
S:t Jakobs kyrka, Göteborg – en centralt belägen frikyrka som tillhör Equmeniakyrkan i Göteborg
Hudiksvalls kyrka – en kyrkobyggnad Jakobs kyrka i centrala Hudiksvall